

Patronyme 
  (1959-), modiste sud-africain.
  (1989-), joueur de cricket sud-africain.
 Bertus Swanepoel (1981-), joueur de rugby sud africain.
  (1999-), joueur de cricket sud-africain.
 Candice Swanepoel (1988-), mannequin sud-africain.
  (1984-), golfeur sud-africain.
 , joueur de rugby sud-africain.
 Corney Swanepoel (1986-), nageur néo-zélandais.
  (1993-), joueur de cricket sud-africain.
  (1993-), joueur de rugby sud-africain.
 , chanteuse sud-africaine.
 Kyle Swanepoel (2002-), coureur cycliste sud-africain.
  (1979-), mannequin sud-africain.
 Magdalena Swanepoel (1930-2007), athlète sud-africaine.
  (1990-), joueur de rugby sud-africain.
  (1989-), joueur de rugby sud-africain.
  (1979-), joueur de cricket sud-africain.
 Riaan Swanepoel (1986-), joueur de rugby sud-africain.
  (1958-), homme d'affaires américain.
  (1981-), joueur de cricket namibien.
 , athlète sud-africaine.
 Werner Swanepoel (1973-), joueur de rugby sud-africain.
 Wessel Swanepoel (1957-), botaniste sud-africain.

Homonymie de patronyme